Италия имеет форму сапога — художественная выставка ростовского товарищества «Искусство или смерть», проведённая в январе 1989 года в Ростове-на-Дону в Выставочном зале Ростовской организации Союза художников СССР на Береговой, 10.

Афиша 

Ростовское Управление культуры 
Ростовская организация Союза художников

ИТАЛИЯ ИМЕЕТ ФОРМУ САПОГА,

но дело, собственно, не в этом. Такая беда — денег нет. Решили мы сильно разбогатеть. А кто не хочет? И решили мы ехать в Москву. Конечно, лучше бы поехать в Америку, но… сами понимаете. Тогда решили все-таки в Москву. Значит, собрались, билеты купили, сели в поезд и поехали. Приехали, значит, в Москву, с вокзала и пошли. Москва, как известно, город очень большой, знакомых и друзей много, и люди они тоже хорошие. Но помочь они нам ничем не могли.

И вот постепенно познакомились мы с неким Жуковым. Тут у нас тоже есть один Жуков, только Гена, который написал, что когда он садится играть на флейте, у него выходит с выдохом вино, но с него какая ж польза? Он же писатель. А то — другой совсем Жуков. Он работает в клубе «Атлет» директором. Он-то и решил нам помочь: видит — ребята хорошие. Звали его Леонид. Но Жуков тянул, тянул, а время идёт. Зима скоро. А Тимофей в одном пиджаке, и то он его подарил Светке, которая на итальянской выставке работала переводчицей. Хорошая такая. Так он ей пиджак и подарил. Если бы художник Филатов не подарил ему пальто (дай бог ему здоровья), то, может быть, и умер. А что вы хотите? Так и бывает. Вот художнику Тер-Оганьяну мама рассказывала: такси ехало — троих сбило. Но то, правда, не на смерть. Так ведь когда как, правильно? В общем, пообносились мы, потратились, замерзли, и давай домой. Приехали в Ростов. А тут как раз в музее изобразительных искусств выставку обещали. Мы туда. А они говорят: в январе – никак! Мы так и так — в Москву надо ехать, Жукову картины везти. Они говорят: ладно. Сейчас на Береговой «окно». У Коробова должна быть очередная, но он почему-то откладывает. Но мы, с другой стороны, люди благородные, дай, думаем, всех позовем. Туда — сюда — всех известили. Значит так: 14 числа (января), в субботу, в выставочном зале СХ на Береговой, 10 состоится открытие выставки группы художников «Искусство или смерть» (бывшие «Жупел»), «АРС» (объединение авангардно-романтический символизм, или Ассоциация ростовских символистов), группы художников «Чалтырь» и других.

Выставка продлится с 14 по 31 января. ВИЛКАМ ПЛЫЗ! 
Открытие — 14 января 1989 г., в 12 часов, Береговая, 10.

Участники выставки 
 Абрамов, Михаил Валерьевич 
 Высочин, Виктор Владимирович (АРС)
 Константинов, Николай Александрович
 Кошляков, Валерий Николаевич
 Кривенко, Владимир Евгеньевич (АРС)
 Кузменко, Алексей Иванович (АРС)
 Морозов, Вадим Викторович
 Немиров, Мирослав Маратович
 Палайчев, Юрий Андреевич
 Тер-Оганьян, Авдей Степанович
 Тимофеев, Сергей Анатольевич
 Шабельников, Юрий Леонидович

Интересные факты 
 Поэты Геннадий Жуков и Виталий Калашников во время вернисажа пытались въехать в помещение выставочного зала верхом на лошадях, но были остановлены бдительной администрацией.

 «Хочется вспомнить ситуацию, происшедшую на выставке «Италия имеет форму сапога». Происходило традиционное обсуждение живописи со зрителями. Мухе негде было пролететь, как говорится, а художники ещё хотели провести лошадей на выставку посмотреть, что было запрещено. Поднимается со стула одна женщина и спрашивает Юрия Шабельникова (Это сейчас Юра концептуалист, а тогда писал живописно и пластически крепкие и очень красивые картины). Так вот. Спрашивает: «Ставите ли вы в своей живописи какие-нибудь пластические задачи?». На что Шабельников говорит: «На Ваш вопрос ответит наш идеолог». Поднимается наш друг, немец Ральф, и начинает речь. Начинает и продолжает. Речь на полчаса примерно. Рассказывает притом анекдоты на немецком. Серьезно так. Потом садится, а речь берет Юра Шабельников. Говорит: «Мы ответили на Ваш вопрос. Вы поняли, о чём говорил искусствовед? Так вот, чтобы разбираться в современном искусстве, нужно знать его язык» — из каталога выставки Н. Константинова «Обыкновенная живопись».

Примечания

Ссылки 
 Италия имеет форму сапога // Немиров М.М. А.С. Тер-Оганьян: Жизнь, Судьба и контемпорари арт.

Источники 
 Тимофей «Италия имеет форму сапога?» или сапог имеет форму Италии? // Комсомолец. — 1989. — 31 янв.
 Исачкин В. О серьёзности простых истин // Комсомолец. — 1989. — 11 марта.
 Немиров М.М. А.С. Тер-Оганьян: Жизнь, Судьба и контемпорари арт. — М.: GIF, 1999. — 96 с. — ISBN 5-9237-0002-6.

Выставки Ростова-на-Дону
Искусство или смерть
1989 год в России
Январь 1989 года